Teleki Blanka Gimnázium, oktatási intézmény Budapest XIV. kerületében
 Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium, oktatási intézmény Mezőtúron
 Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, oktatási intézmény Székesfehérvárott